Elpinice est un prénom féminin, porté entre autres par :
 , fille ainée d'Hérode Atticus et d'Appia Annia Regilla
 Elpinice, fille de Miltiade, stratège athénien, et demi-sœur de Cimon